Rivas (Loire), een gemeente in het Franse departement Loire
 Rivas (Nicaragua), een stad in Nicaragua
 Rivas (departement), een departement van Nicaragua
 Rivas-Vaciamadrid, een plaats in de Spaanse provincie Madrid
 Rivas Dávila, een gemeente in de Venezolaanse staat Mérida
 Rivas Zorggroep, een Nederlandse ziekenhuisorganisatie

Personen 
 Antonio Rivas, Colombiaans voetballer
 Orlando Rivas, Colombiaans voetballer
 Patricio Rivas, president van Nicaragua
 Titus Rivas, Nederlands psycholoog en filosoof